De dertiende etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een heuvelrit en werd verreden op 6 september 2013 over een afstand van 169 km van Valls naar Castelldefels. De jonge Fransman Warren Barguil won deze rit.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
 Sebastian Lander (BMC Racing Team), niet gestart.
 Vicente Reynés (Lotto-Belisol), niet gestart.
 Pablo Lastras (Team Movistar), opgave.
 Stef Clement (Belkin Pro Cycling), opgave.
 Laurens ten Dam (Belkin Pro Cycling), opgave.
 Laurent Mangel (FDJ.fr), opgave.
 David de la Cruz (Team NetApp-Endura), opgave.

Externe links
 De route van de 13e etappe op www.lavuelta.com

13
Wielerwedstrijd in Catalonië